Piaseczna Góra – wzgórze na Roztoczu
 Piaseczna Góra – wzgórze w obrębie Wzgórz Bukowych